Challenge Cup 2017/18 steht für:

 Challenge Cup 2017/18 (Frauen), die Volleyball-Saison 2017/18 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2017/18 (Männer), die Volleyball-Saison 2017/18 des Challenge Cups der Männer